Venera je lahko:
 Venera, drugi planet od Sonca
 Venera (mitologija), rimska boginja ljubezni
 Program Venera, sovjetski vesoljski program sond
 Venera 1
 Venera 2
 Venera 3
 Venera 4
 Venera 5
 Venera 6
 Venera 7
 Venera 8
 Venera 9
 Venera 10
 Venera 11
 Venera 12
 Venera 13
 Venera 14
 Venera 15
 Venera 16
 Venera-D, načrtova ruska sonda
 Santa Venera, mesto na Malti
 St. Venera Lightning F.C., nogometni klub

Zunanje povezave